Vestal ist der Name von:
 Albert Henry Vestal (1875–1932), US-amerikanischer Politiker
 Stanley Vestal (1887–1957), amerikanischer Schriftsteller und Historiker
 USS Vestal (AR-4), Collier-Schiff der United States Navy im Zweiten Weltkrieg

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Vestal (Kalifornien)
 Vestal (New York)
 Vestal (Tennessee)
 Vestal Center (New York)
 Vestal Springs (South Dakota)

Sonstiges:
 Vestal Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Vestalin
 Westall